Немецкая слобода — название исторических районов в ряде городов России:

 Немецкая слобода в Москве;
 Немецкая слобода (исторический район Санкт-Петербурга);
 «Немецкая слобода» — неофициальное название комплекса жилых домов на Октябрьском поле в Москве;
 Немецкая слобода в Архангельске (возникла не позднее середины XVII века).

Примечания